Con il nome di Ford Model B si intendono due differenti veicoli, prodotti in tempi diversi, dalla Ford Motor Company
Ford Model B (1904), il primo modello prodotto dal 1904 al 1905
Ford Model B (1932), modello costruito dal 1932.